En France, le terme régimes spéciaux peut désigner deux choses :
 les régimes spéciaux de retraite ;
 les régimes spéciaux d'assurance maladie.